Джон Уокер
 Уокер, Джон (легкоатлет) (род. 1952) — новозеландский легкоатлет, чемпион Олимпийских игр 1976 года в беге на 1500 метров.
  (1781—1859) — английский изобретатель.
 Уокер, Джон Джордж (1821—1893) — американский военный, участник Гражданской войны на стороне Юга.
 Уокер, Джон Драммонд (1891—1952) — английский спортсмен, серебряный призёр олимпийских игр 1912 года в академической гребле на восьмёрках.
 Уокер, Джон Маус (1943—2011) — американский музыкант.
 Уокер, Джон Уильям (1884—1949) — американский актёр.
 Уокер, Джон Энтони (1937—2014) — американский военнослужащий, агент внешней разведки СССР.
 Уокер, Джон Эрнест (род. 1941) — английский химик, лауреат Нобелевской премии по химии.
 Уокер, Джон Чарлз (1893—1994) — американский учёный в области сельского хозяйства. См. также 
 Джонни Уокер